Гармошка

 «Гармошка» (уменьшительная форма) — «Гармонь», музыкальный инструмент.

 «Гармошка» — герметичный резиновый уплотнитель перехода между вагонами или секциями пассажирского транспортного средства, имеющий характерную форму в виде выпуклых полосок.
 с «гармошкой» — прозвище сочленённых автобусов и троллейбусов с таким переходом.

 «Гармошка» — светонепроницаемое подвижное соединение объектива и кассетной части фотоаппарата.

 «Гармошка» (компьютерный сленг) — «HarmonyOS», операционная система китайской компании Хуавей.

См. также